Twip bezeichnet:
 Twip, Längeneinheit, die 1/20 eines typographischen Punkts entspricht
 TWIP (Fahrzeug), Elektroroller-Modell der italienischen Firma FAR

Die Abkürzung TWIP bezeichnet:
 Twinning-Induced Plasticity, siehe TWIP-Stahl

TWIP